Статоцисты (от  — «стоящий» и  — «пузырь») — механорецепторные органы равновесия у беспозвоночных, которые имеют вид погруженных под покров тела пузырьков, либо ямок или колбообразных выпячиваний покрова (у стрекающих, морских ежей, моллюсков и ракообразных). Схожий орган был обнаружен у Xenoturbella.

Внутри заполненных жидкостью статоцист содержатся отолиты (статолиты), которые смещаются при изменении положения тела, раздражая ресничные чувствительные клетки эпителия. От них нервный импульс передаётся по нервным волокнам в центральную нервную систему, вызывая двигательную реакцию организма, направленную на восстановление равновесия.

Слух 
У головоногих моллюсков, таких как кальмары, статоцисты обеспечивают возможность слуха. В результате, например, прибрежный кальмар Doryteuthis pealeii может слышать низкочастотные звуки между 30 и 500 Гц при температуре воды выше 8°C.

См. также 
 Вестибулярный аппарат
 Акселерометр
 Инерциальная навигация
 Отолит, эквивалентная структура у позвоночных.
 Статоцит - схожая структура в растениях.

Примечания

Ссылки 
 
 

Органы животных